— японский профессиональный игрок в сёги, 9-й дан, 4-й пожизненный кисэй. Учился у , 9-го дана.

Представитель «поколения Хабу», входит в «группу Симы Акиры» (c Хабу и Мориути).

С февраля 2017 года — президент Японской ассоциации сёги.

Разряды по сёги 
 1982: Поступил в Сёрэйкай, получив 6 кю.
 1984: 1 дан
 1987: 4 дан
 1989: 5 дан
 1992: 6 дан
 1993: 7 дан, рюо.
 1996: 8 дан, пожизненный кисэй.
 1998: 9 дан.

Победы

Титульные матчи 

 Всего титулов: 13 (7-е место за всю историю сёги)
 Участий в финальных матчах: 37

Нетитульные турниры 

 Всего нетитульных побед: 12.
 Большой приз сёги: 1990, 1992—1993,  1995, 1997—1998, 2001—2002, 2004—2007, 2009, 2011 (итого 14 призов).

Примечания 

Сёгисты Японии
Родившиеся в префектуре Киото
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Обладатели пожизненных титулов сёги
Президенты Японской ассоциации сёги